Ю́рий Серге́евич Ба́вин (5 февраля 1994, Слаутное, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Урал», выступающий на правах аренды за клуб «СКА-Хабаровск».

Карьера 
С января 2012 года — игрок молодёжной команды ЦСКА, её капитан. 30 октября 2013 сыграл единственный матч за основную команду — в гостевом матче 1/16 Кубка России против дзержинского «Химика» (2:1) вышел на замену на 74 минуте. В августе 2014 перешёл в португальский клуб «Униан Лейрия». В феврале 2016 перешёл во вторую команду «Зенита». За основную команду дебютировал 21 мая 2016 года в последнем туре чемпионата России — в гостевом матче против московского «Динамо» (3:0) вышел на замену на 66 минуте. Сезоны 2017/18 и 2018/19 сыграл в екатеринбургском «Урале».

В августе 2021 года перешёл в «Ротор» на правах аренды до конца сезона, провёл за клуб всего 3 игры и получил травму крестообразных связок колена.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»